Die russische Billie-Jean-King-Cup-Mannschaft ist die Tennisnationalmannschaft Russlands, die im Billie Jean King Cup eingesetzt wird. Der Billie Jean King Cup (1963 bis 1995 Federation Cup, 1996 bis 2020 Fed Cup) ist der wichtigste Nationenwettbewerb im Damentennis, analog dem Davis Cup bei den Herren.

Geschichte 
Erstmals am Billie Jean King Cup teilgenommen hat Russland 1968 als Sowjetunion. Das Team feierte Titelgewinne in den Jahren 2004, 2005, 2007 und 2008.

Teamchefs (unvollständig) 
 Schamil Tarpischtschew
 Anastassija Myskina 2014–2018
 Igor Andrejew 2018–

Spielerinnen der Mannschaft (unvollständig)

Siehe auch 
 Russische Davis-Cup-Mannschaft

Weblinks

Einzelnachweise 

Billie-Jean-King-Cup-Mannschaft
Billiejeankingcupmannschaft
Billiejeankingcup